Грайф () — немецкая фамилия:

 Грайф, Генрих — немецкий актёр и общественный деятель.
 Грайф, Михаэла — немецкая кёрлингистка.

 Грайф — бригантина, которая принадлежит городу Грайфсвальд и служит учебным целям.